przedmurze – część murów obronnych
 przedmurze – warstwa kory mózgowej
 Przedmurze – skały na Zamku w Rabsztynie